„Диневи Груп“ е българска интернационална компания със седалище в Свети Влас, която се занимава основно със строителство и продажба на луксозни имоти. Фирмата инвестира и в хотелиерство и ресторантьорство, закупуване, продажба и преотдаване под наем на широк спектър от луксозни продукти, като самолети, яхти, автомобили и апартаменти, а също така има вложения и в земеделие. Флагшипът на компанията е първото частно пристанище в България „Марина Диневи“.

История 
Компанията е създадена под наименованието „Диневи и Сие“ ООД на 1 август 1989 г. от Динко и Йордан Диневи, за строителство на еднофамилни къщи. Диневи и Сие започва да доминира пазара на недвижими имоти в началото на новото хилядолетие, когато преоткрива модерната архитектура в т.нар. стил „Стара българска къща“. Няколко години по-късно брандът на фирмата е променен, с цел по-голяма разпознаваемост в различен спектър от бизнеси, по подобие на Тръмп конгломерата. Един от последните им обекти е ваканционният комплекс „Етъра“ в черноморския курорт Свети Влас.

„Диневи Груп“ са носители на няколко награди, между които:

През 1988 г. братя Динко и Йордан Диневи взимат заем, с който построяват първия си хотел. После го продават и с парите построяват още два. След това логото на фирмата им започва да оглавява и други луксозни сгради, хотелски комплекси и вилни селища на много места по Черноморието, в Пампорово и няколко големи градове.

„Диневи Груп“ обединява близо 51 дружества, които се занимават с разнороден бизнес. За 25 години братята издигат десетки ваканционни комплекси в България и в чужбина.

Меценатство и обществени изяви 
На 17 май 2010 г. Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий освещава храм ”Св. Власий“ в Свети Влас, построен от братята Динко и Йордан Диневи.

Фондация „Българска памет – Братя Диневи“ подпомогна поставянето на паметник на Вселенския патриарх Вартоломей Първи в едно от най-светите места на източно православната църква – духовната академия „Света Троица“ на остров Халки – един от Принцовите острови край Истанбул.  Фондацията е дарител за многобройни военни паметници в България, един от които е и шестметров монумент в Карлово, посветен на жертвите на тероризма.

Двамата братя са едни от учредителите и участниците в ежегодното международно Суперкар рали „Свети Влас“, в което участват най-мощните автомобили на Балканите.

Също така, Диневи подпомагат организацията на наградата за телевизионна журналистика Свети Влас, събитие, което събира всяка година най-добрите български журналисти в изискана церемония на брега на морето в курортния град.

Източници 

Предприятия за недвижими имоти в България
Компании в Бургас